Сан-Хуан-дель-Рио () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Тривес. Занимает площадь 61,14 км². Население 734 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе